Ларс Виллиам Улоф Дальстрём (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Дегерфорс».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Рома» из Висбю, откуда попал в «Броммапойкарну». Профессиональную карьеру начал в клубе «Висбю», выступая за различные команды клуба в низших дивизионах Швеции. В 2012 году дебютировал за основную команду в четвёртом дивизионе Швеции, забив один мяч в шести играх. В 2013 году перешёл в «Гуте». За шесть сезонов, проведённых в клубе, принял участие более чем в 140 матчах во втором дивизионе и кубке страны, отличившись 83 раза.

30 октября 2019 года перешёл в «Дегерфорс», с которым подписал контракт, рассчитанный на три года. Первую игру в его составе из-за переноса начала соревнований в связи с пандемией COVID-19 провёл только 17 июня в матче первого тура с «Браге». Дальстрём вышел в стартовом составе и на 10-й минуте открыл счёт во встрече. По итогам сезона «Дегерфорс» занял вторую строчку в турнирной таблице и вышел в Алльсвенскан. 12 июня 2021 года дебютировал в чемпионате Швеции в матче с АИК, заменив на 76-й минуте Юхана Бертильссона.

Достижения 
Дегерфорс
 Второе место Суперэттана: 2020

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Дегерфорса»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Гуте»
Игроки ФК «Дегерфорс»